Kordos László (1909–1992), könyvtáros, középiskolai tanár
 Kordos László (1950), geológus, paleontológus

Jegyzetek